John Burroughs ist der Name folgender Personen:

* John Burroughs (Künstler) (1837–1921), US-amerikanischer Schriftsteller, Naturforscher und Künstler
 John Burroughs (Gouverneur) (1907–1978), US-amerikanischer Politiker (New Mexico)
 John Andrew Burroughs junior (1936–2014), US-amerikanischer Diplomat

Siehe auch:
 John Burroughs Association, US-amerikanische Gesellschaft
 John-Burroughs-Medaille für Autoren naturwissenschaftlicher Bücher